«Окраина» — фильм Бориса Барнета (1933)
 «Окраина» (Ситамати) — фильм Якуси Тибы (1957)
 «Окраина» — фильм Петра Луцика (1998)
 «Окраина» () — фильм Богдана Джорджа Апетри (2010)